Steyr est :
 Steyr, une ville d'Autriche,
 Steyr, un groupe industriel né dans le secteur de la ville de Steyr,
 Armistice de Steyr, un armistice célèbre de l'époque napoléonienne.
 Steyr, une rivière qui passe dans la ville homonyme.